Primolius couloni és un guacamai, per tant un ocell de la família dels psitàcids (Psittacidae) que habita boscos de l'est del Perú, nord de Bolívia i Brasil amazònic.

Arins